Die Virginia Slims of Newport 1986 waren ein Tennisturnier der Damen in Newport, Rhode Island. Das Rasenplatzturnier war Teil der WTA Tour 1986 und fand vom 14. bis 20. Juli 1986 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1986
Tennisturnier in Newport (Rhode Island)